Darius Goff ist der Name folgender Personen:

* Darius Goff (Unternehmer) (1809–1891), US-amerikanischer Unternehmer